LLU steht für:
 Lettische Landwirtschaftliche Universität
 Local Loop Unbundling, Entbündelung in der Telekommunikation
 Loma Linda University
 Heliport Alluitsup Paa (IATA-Code)
 Powiat Łukowski in der Woiwodschaft Lublin, Polen (Kfz-Kennzeichen)

Abkürzung